Heterogeomys dariensis és una espècie de rosegador de la família dels geòmids. És endèmic del Panamà.

Referències 

dariensis